Альвин Х. Кюхлер (; род. 1965, Дюссельдорф, Германия) — немецкий кинооператор.

Биография 
Родился в 1965 году в городе Дюссельдорф, Германия. Образование получил в Англии, обучаясь в . Там Альвин познакомился с шотландским режиссёром Линн Рэмси, с которой он потом работал на съёмках фильмов «Крысолов» (1999) и «Морверн Каллар» (2002). Известен своими работами с кинорежиссёрами Дэнни Бойлом, Майклом Уинтерботтомом и Нилом Бёргером.

Член Британского общества кинооператоров.

Личная жизнь 
Во время учебы в NFTS Альвин Кюхлер познакомился с Нгози Онвура, семья которой переехала в Англию из-за гражданской войны в Нигерии.
В Англии Нгози стала работать режиссёром, снимая в основном документальные фильмы, в большинстве из которых оператором работал Альвин. В 1998 году они поженились.

Фильмография

Оператор 
  — Мавританец / The Mauritanian (реж. Кевин Макдональд)
  — Ещё раз с чувством / One More Time with Feeling (реж. Эндрю Доминик)
  — Стив Джобс / Steve Jobs (реж. Дэнни Бойл)
  — Дивергент / Divergent (реж. Нил Бёргер)
  — Призрачный патруль / R.I.P.D (реж. Роберт Швентке)
  — Марли / Marley (реж. Кевин Макдональд)
  — Ханна. Совершенное оружие / Hanna (реж. Джо Райт)
  — Доброе утро / Morning Glory (реж. Роджер Мичелл)
  — Сексоголик / Solitary Man (реж. Брайан Коппельман и Дэвид Левин)
  — Пекло / Sunshine (реж. Дэнни Бойл)
  — Доказательство / Proof (реж. Джон Мэдден)
  — Код 46 / Code 46 (реж. Майкл Уинтерботтом)
 2003 — История матери / Proof (реж. Роджер Мичелл)
  — Морверн Каллар / Morvern Callar (реж. Линн Рэмси)
 2002 — Вне игры / Heartlands (реж. Дэмиен О’Доннелл)
  — Подарок судьбы / Lucky Break (реж. Питер Каттанео)
  — Золотая пыль / The Claim (реж. Майкл Уинтерботтом)
  — Однажды в сентябре / One Day in September (реж. Кевин Макдональд)
 1999 — Крысолов / Ratcatcher (реж. Линн Рэмси)
  — Добро пожаловать в Террордом / Welcome II the Terrordome (реж. Нгози Онвура)

Награды и номинации 
 Премия британского независимого кино
 номинировался в 1999 году за фильм «Крысолов» в категории самый многообещающий дебют
 Лауреат 2002 года за фильм «Морверн Каллар»

 Премия Европейской киноакадемии лучшему оператору
 номинировался в 2002 году за фильм «Морверн Каллар»
 номинировался в 2004 году вместе с Марселем Зискиндом за фильм «Код 46»

Примечания

Ссылки 
 В Интернет-энциклопедии кинооператоров
 APPLE CORE: Alwin Küchler BSC / Steve Jobs
 Danny Boyle and Alwin Küchler, BSC, reveal their strategy for Steve Jobs

Лауреаты Премии британского независимого кино за технические достижения